Барабой — річка в Одеській області
Барабой — село, Одеська область, Овідіопольський район
Барабой — залізнична станція Одеської залізниці на лінії Аккаржа — Арциз
Барабой — село, Молдова, Дондушенський район